Владимир Нотбек: Нотбек, Владимир Васильевич (1825—1894) — начальник Императорского Тульского оружейного завода, генерал от инфантерии.
 Нотбек, Владимир Владимирович (1865—1921) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, участник Первой мировой и Гражданской войн.